Haryana Janhit Congress, een politieke partij uit Haryana, India
 Haulerwijkse Jeugd Combinatie, een samenwerkingsverband met de jeugdteams van voetbalclubs VV Haulerwijk en ZVV Haulerwijkse Boys
 Haarlemsche Jachtclub, een watersportvereniging en passantenhaven in Haarlem